Interkontinentala cupen 1994, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 1994, var den trettiotredje upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 1 december 1994. Cupen spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match.

Europa representerades av Milan från Milano, Italien, som vann Champions League 1993–94. Sydamerika representerades av Vélez Sarsfield från Buenos Aires, Argentina, som vann Copa Libertadores 1994.

Lagen möttes vid ett tillfällen och Vélez Sársfield vann cupen efter en vinst på Tokyos Olympiastadion, med ett slutresultat på 2–0. Omar Asad blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
Copa Libertadores 1994
Uefa Champions League 1993/1994

Källor

Noter

1994
Fotbollsåret 1994
1994 i Japan
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
AC Milan
CA Vélez Sársfield
Tokyo under 1900-talet
WP:Projekt Japan